Давид Винцоур (; род. 14 марта 1987 года в Брно, Чехословакия) — чешский и австрийский фигурист, выступавший в танцах на льду. С партнёршей, Камилой Гайковой, он пятикратный чемпион Чехии по фигурному катанию. Кроме того, эта пара дважды побеждала на турнире «Мемориал Павла Романа», дважды была бронзовыми призёрами «Мемориала Ондрея Непелы» и один раз становилась третьими на турнире «Золотой конёк Загреба».

На чемпионатах Европы и мира пара Камила Гайкова и Давид Винцоур занимала, преимущественно, невысокие места. Приняли участие в Олимпийских играх в Ванкувере. Лучшее достижение на международной арене десятое место на юниорском чемпионате мира в 2005 году.

С 1999 по 2001 год Давид Винцоур выступал за Австрию и дважды становился чемпионом страны среди юниоров в паре с Барборой Герцог.

Спортивные достижения

Результаты за Чехию 
(с К.Гайковой)

Результаты за Австрию 
(с Б.Герцог)

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1999

Примечания

Ссылки 

 
 
 Официальный сайт К.Гайковой и Д.Винцоура 

Родившиеся в Брно
Фигуристы Чехии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Фигуристы Австрии